Бекљан има више значења:

 Бекљан (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Бекљан (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Општина Бекљан (Бистрица-Насауд), општина у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Општина Бекљан (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији